Aure může být:

 Aure (řeka) – francouzská řeka v regionu Normandie
 Aure (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Aure (Norsko) – obec v Norsku

součást názvu
 Aspin-Aure – francouzská obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Bazus-Aure – francouzská obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Fréchet-Aure – francouzská obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Vielle-Aure – francouzská obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Vaux-sur-Aure – francouzská obec v departementu Calvados